En Pologne, Sarnów est le nom de :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Sarnów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Sarnów, village du powiat de Łask.
 Sarnów, village du powiat de Poddębice.

dans la voïvodie de Lublin
 Sarnów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sarnów, village du powiat de Kozienice.
 Sarnów, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie d'Opole
 Sarnów, village.

dans la voïvodie de Silésie
 Sarnów, village du powiat de Będzin.
 Sarnów, village du powiat de Gliwice.